Mattias Andersson (autocoureur)
Mattias Andersson (handballer)
Mattias Andersson (voetballer, 1981)
Mattias Andersson (voetballer, 1998)
Mattias Andersson (pokerspeler)